Сосин — русская и еврейская фамилия. Еврейская фамилия является матронимической. Известные носители:

 Сосин, Александр Иосифович (1893—1978) — русский и советский артист цирка (акробат-прыгун и клоун, известный как «Рыжий»).
 Сосин, Арон Григорьевич (1892—1969) — советский скрипач и альтист, музыкальный педагог, профессор Ленинградской консерватории.
 Сосин, Владимир Петрович (1925—1981) — Герой Советского Союза.
 Сосин, Иосиф Ефремович (1867—1910) — русский цирковой акробат-прыгун и соло-клоун, основатель цирковой династии Сосиных.
 Сосин, Николай Фёдорович (1903—1977) — Герой Советского Союза.
 Сосин, Олег Генрихович (род. 1938) — советский драматург.
 Сосин, Павел Евграфович (1895—1969) — советский миколог.
 Сосин, Пётр Ильич (1936—2008) — художник, гравёр, миниатюрист, мастер мстёрской миниатюры.

Сосина 
 Сосина, Берта Моисеевна (Сосина-Израитель, 1903—1982) — белорусский советский рентгенолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Белорусской ССР.
 Сосина, Ольга Петровна (род. 1992) — российская хоккеистка.
 Сосина, Серафима Иосифовна (1895—1991) — русская и советская артистка цирка (акробатка, гимнастка), цирковой педагог.